Aidan ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Bei Aidan handelt es sich um die anglisierte Variante des irischen Namens Aodhán, der wiederum vom altirischen Áedán, dem Diminutiv von Áed „Feuer“, abgeleitet ist und somit „kleines Feuer“ bedeutet.

Verbreitung 
Der Name Aidan ist in erster Linie in Irland verbreitet. Dort ist er ein zeitloser Name, der sich unter den beliebtesten Jungennamen etabliert hat. Zuletzt sank seine Popularität leicht, sodass er im Jahr 2021 Rang 73 der Hitliste belegte.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Nordirland, wo der Name im selben Jahr auf Rang 70 stand. Im Rest des Vereinigten Königreiches kommt der Name seltener vor. In Schottland war er vor allem in den frühen 2000er Jahren beliebt, wo er die Top-20 der Hitliste erreichte. Von 1992 bis 2019 zählte er zu den 100 meistgewählten Jungennamen. In England und Wales verließ der Name die Hitliste der 100 beliebtesten Jungennamen bereits im Jahr 2011. Im Jahr 2020 belegte er Rang 189 der Vornamenscharts.

In den USA stieg der Name Aidan in den 1990er Jahren rasch in den Vornamenscharts auf. Im Jahr 2001 erreichte er erstmals die Top-100 der Vornamenscharts. Im Jahr 2003 erreichte die Popularität mit Rand 39 ihren Höhepunkt. Bis 2010  hielt sich der Name unter den 100 beliebtesten Jungennamen. Im Jahr 2021 belegte er in den Vornamenscharts Rang 286. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Kanada, Australien und Neuseeland.

In Deutschland ist der Name Aidan mäßig beliebt. Seit den 2000er Jahren kommt der Name regelmäßig vor. Zuletzt belegte er Rang 148 der Hitliste (Stand 2021). Dabei wählten jedoch lediglich 18 % der Eltern die Schreibweise Aidan. Etwa 57 % der Namensträger tragen die Schreibweise Aiden, ca. 25 % Ayden.

Varianten 

 Englisch: Aden, Aiden, Aydan, Ayden
 Irisch: Aodhán
 Diminutiv: Aodhagán
 Altirisch: Áedán

Die Vollformen des Namens lauten Áed (Altirisch), Áedh (Altirisch), Aodh (Schottisch-gälisch, Irisch).

Namenstag 
Der Namenstag von Aidan wird nach dem Mönch Aidan von Lindisfarne am 31. August gefeiert.

Namensträger

Historische Zeit 
 Aidan von Dalriada mac Gabhran (auch: Aedan; * um 530; † 606 oder 608), von ca. 574 bis 606 oder 608 König des irisch-schottischen Reiches von Dalriada
 Aidan von Lindisfarne († 651), Gründer und erster Bischof des Klosters auf der Insel Lindisfarne in Northumbria
 Aidán von Ferns (* vor 550; † 627), erster Bischof des Bistums Ferns
 Aeddan ap Blegywryd († 1018), Prinz des walisischen Reiches Gwynedd

Vorname 

 Aidan Baker (* 1974), kanadischer Multiinstrumentalist, Experimentalmusiker und Autor
 Aidan Burley (* 1979), britischer Politiker
 Aidan Caves (* 1995), kanadischer Radsportler
 Aidan Chambers (* 1934), britischer Schriftsteller
 Aidan Connolly (* 1995), schottischer Fußballspieler
 Aidan Devine (* 19**), britisch-kanadischer Schauspieler
 Aidan Dodson (* 1962), britischer Ägyptologe
 Aidan Gallagher (* 2003), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Aidan Gillen (* 1968), irischer Schauspieler
 Aidan Higgins (1927–2015), irischer Schriftsteller
 Aidan Keena (* 1999), irischer Fußballspieler
 Aidan Millar (* 1995), kanadischer Biathlet
 Aidan Miner (* 2002), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Aidan Mitchell (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler mit irischen Wurzeln
 Aidan Moffat (* 1973), schottischer Musiker und Sänger
 Aidan Morris (* 2001), US-amerikanischer Fußballspieler
 Aidan Nesbitt (* 1997), schottischer Fußballspieler
 Aidan Nichols (* 1948), britischer Geistlicher
 Aidan O’Donnell (* um 1980), britischer Jazzmusiker
 Aidan Quinn (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Aidan Turner (* 1983), irischer Schauspieler
 Aidan Peter White (* 1991), irischer Fußballspieler
 Aidan Wilson (* 1999), schottischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Sankt-Aidan-Kathedrale von Enniscorthy
 Aiden

Weblinks 
 Aidan auf en.wiktionary.org (engl.)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Irischer Personenname
Englischer Personenname